New Lancaster ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Lancaster (Indiana)
 New Lancaster (Kansas)
 New Lancaster (Pennsylvania)